Tour de France 1980 var den 67. udgave af Tour de France og fandt sted fra 26. juni til 20. juli 1980. Løbet bestod af 22 etaper på i alt 3.945,5 kilometer kørt med en gennemsnitsfart på 35,317 km/t.

Hold

Etaperne

Samlede resultat 

1980
Cykelløb i 1980